La Higuera puede referirse a:

 Estadio Las Higueras, estado demolido en 2009 en Talcuahuano, Chile;
 La Higuera, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 La Higuera, localidad del departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, Argentina;
 Las Higueras, localidad del departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina;
 La Higuera, localidad en el departamento de Santa Cruz, Bolivia;
 La Higuera, comuna en la Región de Coquimbo, Chile;
 La Higuera, localidad en la Región de Valparaíso, Chile;
 Escuela Rural de La Higuera, Monumento nacional de Chile, que se ubica en la localidad de La Higuera;
 Las Higueras, sector de la ciudad de Talcahuano, Región del Bío-Bío, Chile;
 La Higuera, localidad de la Provincia de Segovia, Castilla y León, España;
 Lahiguera, municipio en la provincia de Jaén, Andalucía, España;
 La Higuera, localidad en la provincia de Málaga, España;
 La Higuera, localidad de Tenerife, Islas Canarias, España;
 La Higuera (Ávila),  localidad perteneciente al municipio de Mombeltrán en la provincia de Ávila, Castilla y León, España;
 Las Higueras, sitio arqueológico en Veracruz, México.
 La Higuera, localidad del estado de Sonora, México.
 La higuera, película etíope-israelí de 2019.

Referencias